

Geografia 
 Villeneuve-en-Perseigne –  comune francese nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Adamo di Perseigne – abate francese
 Tommaso di Perseigne – monaco cistercense dell'abbazia di Perseigne

Altro 
 Abbazia di Perseigne – abbazia francese a Neufchâtel-en-Saosnois